Das Wort Pecetto bezeichnet italienische Gemeinden im Piemont,
 in der Provinz Alessandria, siehe Pecetto di Valenza,
 in der Provinz Turin, siehe Pecetto Torinese.